Die St. Petersburg Open 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 6. bis 12. November 2000 in Sankt Petersburg stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Montpellier die Grand Prix de Tennis de Lyon gespielt, welche genau wie die St. Petersburg Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Das Einzelturnier gewann der topgesetzte Russe Marat Safin, der damit den Schweizer Marc Rosset als Titelträger ablöste. Rosset scheiterte, an Position vier gesetzt, bereits in der ersten Runde. Für Safin war es der sechste Einzeltitel in dieser Saison und der 10. seiner Karriere.
Titelverteidiger im Doppel waren der US-Amerikaner Jeff Tarango und Daniel Vacek aus Tschechien, die in diesem Jahr beide nicht am Turnier teilnahmen. Stattdessen gewann die an Position vier gesetzte Paarung bestehend aus dem Kanadier Daniel Nestor und Kevin Ullyett aus Simbabwe. Dies stellte sowohl für Nestor als auch für Ullyett den dritten Titel der Saison dar, die vorhergehenden erzielten sie allerdings mit anderen Partnern. Außerdem war es Nestors 15. Doppeltitel seiner Karriere, für Ullyett war es der zehnte.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 775.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 800.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Sankt Petersburg